Ниже приведён список символов Международного фонетического алфавита по номеру, включая устаревшие и нестандартные.

Обозначения

Список

См. также 
 Соглашения об именовании символов в МФА

Примечания

Литература 
 International Phonetic Association (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet.

Ссылки 
 Interactive clickable IPA chart (with audio recordings, transcription function, and symbol info)
 IPA Symbol Equivalents

Международный фонетический алфавит